Stănești se poate referi la:

Localități din România 
Stănești, Alba
Stănești, Argeș
Stănești, Bacău
Stănești, Botoșani
Stănești, Dâmbovița
Stănești, Giurgiu
Stănești, Gorj
Stănești, Mehedinți
Stănești, Vâlcea
Stănești (Stoilești), Vâlcea
Stănești-Lunca, Vâlcea

Localități din Ucraina 
 Stănești, Adâncata
 Stăneștii de Sus, Cozmeni
 Stăneștii de Jos, Cozmeni

Vezi și 
 Stan (dezambiguizare)

Toponime românești